County-klass kan avse:

County-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av åtta robotjagare byggda 1959-1970
County-klass (kryssare) – en brittisk fartygsklass bestående av 13 tunga kryssare byggda före andra världskriget
Monmouth-klass – en brittisk fartygsklass bestående av 10 pansarkryssare byggda före första världskriget, också känd som County-klass